In equilibrio – album di Ilaria Porceddu del 2013
 In equilibrio – singolo di Ilaria Porceddu del 2013
 In equilibrio – singolo di Francesco Gabbani del 2016